Эдвард Котлубай (; 1822, Вильно — 1879, Санкт-Петербург) — польский  и .

Получил образование в Санкт-Петербургской инженерной академии, после чего был военным инженером в Киеве. В 1842 году поселился в деревне, занялся историей и опубликовал «Galeryja nieświeska portretów Radziwiłłowskich opisana historycznie» (Вильно, 1857—1859), «Życie Janusza Radziwiłła» (Вильно и Витебск, 1859), «Odsiecz Smoleńska i pokòj polanowski» (Краков, 1858).

В 1863 году Котлубай принимал участие в постройке Путиловской дороги.

Его посмертные труды: «Dzieje wojenne Polski» (до Собеского) и «Atlas genealogiczno-historyczny».

Литература 
 

Учёные XIX века